Stati Uniti d'America
 Raritan – villaggio della Contea di Henderson, Illinois
 Raritan – fiume del New Jersey
 Raritan – township della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Raritan – borough della Contea di Somerset, New Jersey